Le Bon Plaisir (roman) - roman van Françoise Giroud
 Le Bon Plaisir (film) - verfilming vanb bovenstaande roman door Francis Girod
 Le Bon Plaisir (radioprogramma) - voormalig radioprogramma van de zender "France Culture"